Мальчишник (фильм, 1957) — фильм Делберта Манна
 Мальчишник (фильм, 1984) — фильм Нила Израэла
 Мальчишник (фильм, 2003) — американский фильм с Джулией Стайлз в главной роли.
 Мальчишник (фильм, 2006) — американская комедия 2006 года, режиссёр Дэвид Барнс.
 Мальчишник (фильм, 2009) — фильм Ишана Триведи
 Мальчишник: Часть III — американский фильм 2013 года.